Зевакино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Зевакино  — поселок в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Зевакино — могильник вблизи села Зевакино.

Россия 
 Зевакино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.